Firma
 Tiffany & Co. – amerykańska firma jubilerska
Osoby
 Charles Lewis Tiffany (1812–1902) – jubiler amerykański, założyciel firmy Tiffany, ojciec Louisa C. Tiffany'ego
 Louis Comfort Tiffany (1848–1933) – artysta amerykański (witraże i dzieła ze szkła oraz wyroby jubilerskie w stylu secesji).
 Taryn Terrell, pseud. Tiffany (ur. 1985) – amerykańska zapaśniczka, pracująca w World Wrestling Entertainment
 Tiffany Darwish, znana jako Tiffany (ur. 1971) – amerykańska piosenkarka.
Miasta w USA:
 Tiffany – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Tiffany (ang. Tiffany Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Tiffany (ang. Tiffany Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn